Дюбарри, Жанна (1743—93) — официальная фаворитка французского короля Людовика XV.

В кино 
 Мадам Дюбарри (фильм, 1917) — немой фильм Дж. Гордона Эдвардса (США, 1917). Заглавную роль играет Теда Бара.
 Мадам Дюбарри (фильм, 1919) — немой фильм Эрнста Любича (Германия, 1919). Заглавную роль играет Пола Негри.
 Мадам Дюбарри (фильм, 1928) — короткометражный немой фильм студии Metro-Goldwyn-Mayer. Заглавную роль играет Присцилла Дин.
 Мадам Дюбарри (фильм, 1934) — черно-белый звуковой фильм Уильяма Дитерле (США, 1934). Заглавную роль играет Долорес дель Рио.
 Мадам Дюбарри (фильм, 1954) — цветной фильм режиссёра Кристиан-Жака (Франция, 1954). Заглавную роль играет Мартин  Кароль.